Los heniocos (; en griego antiguo: Ἡνίοχοι, romanizado: Heníochoi, lit. 'Aurigas') eran una tribu antigua que habitaba las costas del noroeste de Colchis (actual Abjasia, de iure en el noroeste de Georgia) y algunos dicen que el área de Fasis. Su país se llamaba Heniocheia () y eran principalmente conocidos por dedicarse a la piratería marina.

Están atestiguados por varios historiadores antiguos y otros por igual, entre otros Aristóteles, Artemidoro de Éfeso, Ovidio, Plinio el Viejo, Arrian o Estrabón. Las fuentes del siglo V al IV a. C. hasta el  señalan que los heniocos vivieron desde la moderna Sochi hasta Pitiunt o Dioskourias (algunos apuntan incluso a Trebisonda). Es difícil identificar con certeza la relación entre las tribus mencionadas por los autores clásicos y las etnias contemporáneas.  Varios eruditos relacionan a la tribu con los georgianos modernos (específicamente zans y esvanos) y abjasios. Según Artemidorio de Éfeso, la tribu de los heniocos ocupado entre los siglos V y I a.C. el litoral del Mar Negro que forma parte de la actual Abjasia: - desde los alrededores de Pityus hasta el río Achaeuntus (el río Shaje cerca de la actual Tuapsé).  Aristóteles describe a los heniochos (junto con los acaei) como un grupo de personas "lo suficientemente preparadas para matar y comer hombres".

Referencias

Bibliografía 

 Georgian Soviet Encyclopedia, vol. 11, pg.624, Tb. 1987.
 D. Asheri, "The Achaeans and the Heniochi. Reflections on the Origins and History of a Greek Rhetorical Topos", quoted from 

Pueblos antiguos de Georgia (pais)
Pueblos antiguos de Rusia